Са́ммерфилд (, искажённая форма от  

) — англоязычная фамилия и топоним, распространённый в основном в США.

Населённые пункты США 
  — неинкорпорированная коммуна в Алабаме.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
  — неинкорпорированная коммуна в Луизиане.
  — тауншип в Мичигане, округ Клэр.
  — тауншип в Мичигане, округ Монро.
  — статистически обособленная местность в Мэриленде.
  — деревня в Огайо.
  — городок в Северной Каролине.
  — неинкорпорированная коммуна в Техасе.
  — неинкорпорированная коммуна во Флориде.

Носители фамилии 
  (1899—1972) — американский политик, 54-й генеральный почтмейстер США (1953—1961).
  (?—?) — британский психиатр южноафриканского происхождения.
  (род. 1959) — английский футболист и тренер.
  (род. 1987) — английский футболист.
  (1864—1922) — австралийская феминистка и суфражистка.
  (1921—2001) — английская актриса театра, кино и телевидения.

Вымышленные
  — спутница Седьмого Доктора.

Прочее 
  — австралийский фильм 1977 года.

См. также 
 Саммервилл
  — город в Техасе, США.
 Спрингфилд — широко распространённый в США топоним.

Примечания